L'édition féminine 2021 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 6 au 17 octobre 2021 sur dur en extérieur. Il s'agit du  tournoi WTA 1000 de la saison.

Faits marquants

Forfaits 
  Ekaterina Alexandrova → remplacée par  Marie Bouzková
  Ashleigh Barty → remplacée par  Polona Hercog
  Belinda Bencic → remplacée par  Kristína Kučová
  Jennifer Brady → remplacée par  María Camila Osorio Serrano
  Sofia Kenin → remplacée par  Ana Konjuh
  Johanna Konta → remplacée par  Hsieh Su-wei
  Caty McNally → remplacée par  Jasmine Paolini
  Kristina Mladenovic → remplacée par  Nuria Párrizas Díaz
  Karolína Muchová → remplacée par  Aliaksandra Sasnovich
  Naomi Osaka → remplacée par  Misaki Doi
  Nadia Podoroska → remplacée par  Beatriz Haddad Maia
  Aryna Sabalenka → remplacée par  Lauren Davis
  Alison Van Uytvanck → remplacée par  Mayar Sherif
  Elena Vesnina → remplacée par  Anna Karolína Schmiedlová
  Serena Williams → remplacée par  Madison Brengle

Lauréates 
En simple, aucune des huit premières têtes de série n'atteint les quarts de finale.

Paula Badosa Gibert remporte son deuxième tournoi WTA, le premier WTA 1000 de sa carrière.

Demi-finaliste, Ons Jabeur atteint à l'issue du tournoi la 8ème place du classement WTA. Une première pour une joueuse d'un pays du Maghreb.

Primes et points 

En simple, toutes les têtes de série sont exemptées de . Pour ces joueuses, une élimination au  ne rapporte que 10 points au classement WTA.

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 2021)
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2021 de la WTA
 Tournois WTA 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2021
Indian Wells
Tennis aux États-Unis en 2021
Tennis en octobre 2021
Sport en Californie en 2021
Sport aux États-Unis en octobre 2021